

Рок-Фоллс — місто, штат Іллінойс
 Рок-Фоллс — місто, штат Айова
 Рок-Фоллс — місто, штат Вісконсин